Lewin puede referirse a:
Alfredo Lewin, conductor chileno de radio y televisión.
Andrés Lewin-Richter, compositor y doctor ingeniero industrial.
Blanca Lewin, actriz chilena ("En la cama").
Francisca Lewin, actriz Chilena ("Se Arrienda").
Kurt Lewin, psicólogo alemán.
Miriam Lewin, periodista argentina.
Ralph A. Lewin, biólogo y esperantista estadounidense.